Орлов, Андрей:
 Орлов, Андрей (род. 1977) — российский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Орлов, Андрей Александрович (род. 1960) — доктор философских наук, профессор Университета Маркетт (США).
 Орлов, Андрей Анатольевич (известен как Орлуша; род. 1957) — российский поэт, сценарист и продюсер, политтехнолог, журналист.
 Орлов, Андрей Архипович (1903—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Орлов, Андрей Борисович (1962—1999) — советский и российский военнослужащий, участник второй чеченской войны (1999—2009), Герой Российской Федерации.
 Орлов, Андрей Викторович (род. 1970) — член Партии регионов, депутат Верховной Рады Украины.
 Орлов, Андрей Юрьевич (род. 1946) — российский скульптор, создатель памятников Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, а также барону Мюнхгаузену в Москве.